Нашествие:
 Нашествие — вторжение кого-либо.
 Нашествие саранчи
 «Нашествие» — фестиваль рок-музыки в России.
 «Нашествие» — телесериал США.
 «Нашествие» — пьеса   Леонида Максимовича Леонова 1942 года.
 «Нашествие» — советский художественный фильм 1945 года.

См. также 
 Нашествие варваров
 
 Нашествие теней